История счастливой четы (, Хао цю чжуань, Hǎoqiú zhuàn) — китайский роман XVII века, первый китайский роман, получивший известность в Европе.

Наиболее раннее ксилографическое издание датируется 1683 годом. Автор романа укрылся под псевдонимом Минцзяо Чжунжэнь (名敎中人). Роман написан в популярном при поздней династии Мин и ранней Цин жанре «цайцзы цзяжэнь» (才子佳人) — «роман об учёном и красавице».

Содержание и стиль

Герои — талантливый юноша, учёный Те Чжунъюй (鐵中玉, «Железо с нефритовой сердцевиной») и красавица мудрая девица Шуй Бинсинь (水冰心, «Вода Ледяное сердце»; это символ не холодности чувств, а решительности и бесстрашия). Роман обнаруживает явные фольклорные черты; главный герой, несмотря на свои учёные занятия — задиристый богатырь, удалён отцом из столицы; девица Шуй — смелая хитроумная героиня авантюрной сказки, подменивающая брачный гороскоп и посылающая вместо себя паланкин с камнями, чтобы избавиться от домогательств нелюбимого Го-гунцзы (барича Го). В романе выведена галерея чиновников-взяточников и придворных сановников-интриганов. В конце концов добрыми гениями Те и Шуй выступают император, который наказывает чиновников и благословляет союз молодых людей, и императрица, которая опровергает пущенные завистниками слухи о том, что Шуй не девственна.

Повествовательные техники романа довольно просты: например, для укрепления связности текста события многократно пересказываются третьим лицам, что производит для современного читателя впечатление избыточных повторов. События, происходящие «за сценой», пересказываются в монологах персонажей, иногда с нарушением логики. В отличие от прозы эпохи Мин, где внимание уделяется эротическому началу, любовь героев подана в сентиментально-идеальном ключе.

Переводы 

Шествие «Истории счастливой четы» по европейской литературе началось в XVIII веке, когда живший долгие годы в Кантоне англичанин Джеймс Вилкинсон (ум. 1736), изучая китайский язык, перевёл четыре первые части романа на английский язык, а последнюю — на португальский. По другим данным, последнюю часть перевёл не сам Вилкинсон, а его учитель-португалец. В 1719 году Вилкинсон вернулся в Британию, но так и не опубликовал перевод. После его смерти известный писатель, будущий епископ Томас Перси перевёл последнюю часть с португальского на английский, отредактировал весь текст и издал его в Лондоне (1761), что вызвало европейскую сенсацию в период моды на шинуазри. Это был первый перевод китайского романа на какой-либо европейский язык. В дальнейшем с английского текста Вилкинсона — Перси делались переводы и на другие языки (немецкий и французский переводы — в 1766). В 1790-е роман вызвал большой интерес Гёте и Шиллера.

В альманахе «Северные цветы» на 1832 год (издатель А. С. Пушкин) был опубликован отрывок из романа, переведённый на русский язык непосредственно с китайского (переводчик неизвестен, возможно, из круга Иакинфа (Бичурина), очерк которого «Байкал» напечатан в том же выпуске альманаха). Это была первая публикация китайской художественной прозы на русском. Известно, что писатель О. М. Сомов располагал полным переводом этого романа (Пушкин получил отрывок у него) и планировал его напечатать, однако этот текст утрачен; вместо него в том же 1832 году издан перевод с французского, восходящий к английскому переводу Вилкинсона.

В дальнейшем выходили новые переводы на европейские языки с китайского: среди их авторов — такие китаисты, как Джон Фрэнсис Дэвис (1829, the Fortunate Union, на английский) и Франц Кун (1927, на немецкий).

В самом Китае популярность «Хао цю чжуань» заметно упала с изменением литературных вкусов в XX в., но затем, под влиянием его известности в европейской культуре, ожила вновь. В 2007 году по мотивам романа создан телевизионный сериал под названием 君子好逑 (Jun Zi Hao Qiu) из 45 серий.

Примечания

Литература 

 St. André, James (2002) ‘Modern Translation Theory and Past Translation Practice: European Translations of the Hao qiu zhuan', in Leo Chan Tak-hung (ed) One into Many: Translation and the Dissemination of Classical Chinese Literature, Amsterdam & New York: Rodopi, 39-65.

Ссылки 
 Байдупедия

Романы на китайском языке
Романы XVII века